Неогублённый (неогу́бленный) гласный переднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, используемый в речи на некоторых языках. В МФА для обозначения этого звука используется знак a, в X-SAMPA этот звук обозначается знаком a.

На практике символом a часто обозначается схожий звук — неогублённый гласный среднего ряда нижнего подъёма, в МФА для записи этих звуков нет отдельных символов, так как они очень похожи и в очень немногих языках они различаются. Иногда для записи гласного среднего ряда могут быть использованы символы ä или a̠, а для записи гласного переднего ряда — a̟ или æ̞.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные переднего ряда
Неогублённые гласные
Гласные нижнего подъёма